Die Saison 2008 der Volleyball-Europaliga war die fünfte Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 13. Juni und endete am 20. Juli.

Modus 
Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen ausgetragen. Eine Gruppe bestand aus fünf Mannschaften, die andere aus vier Teams. Die Mannschaften traten in fünf bzw. vier Viererturnieren gegeneinander an. In der Fünfergruppe pausierte jeweils eine Mannschaft. Die beiden Gruppensieger und der beste Gruppenzweite qualifizierten sich neben dem Gastgeber Türkei für das Final Four.

Vorrunde

Final Four 
Das Final Four wurde vom 19. bis 20. Juli in Bursa (Türkei) ausgetragen. Die Slowaken setzten sich mit einem knappen Sieg (19:17 im Tiebreak) gegen die deutsche Mannschaft durch, die wegen der bevorstehenden Olympischen Spiele auf einige Stammspieler verzichtete. Im anderen Halbfinale besiegten die Niederländer die Gastgeber. Mit einem weiteren Erfolg im Finale sicherten sich die Slowaken ihren ersten internationalen Titel seit der Unabhängigkeit. Die deutsche Mannschaft verlor auch das Spiel um den dritten Platz gegen die Türkei im Tiebreak, nachdem sie schon mit 2:0 geführt hatte.

Endstand

Auszeichnungen

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2008
Europaliga